Käbschütz bezeichnet:
 Käbschütz (Käbschütztal), Ortsteil der Gemeinde Käbschütztal im Landkreis Meißen, Sachsen
 Käbschütz (Fluss), Fluss im Landkreis Meißen, Sachsen